El Condado de Escambia es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Escambia (Alabama)
 Condado de Escambia (Florida)